Ти́мфи () — гора в Греции.

Находится в западной части страны, в префектуре Янина. Шестая по высоте вершина в Греции. Имеет три пика: самый высокий пик  () высотой 2497 метров над уровнем моря, Гура () 2467 метров и Астрака () 2432 метра. Её длина составляет примерно от 20 до 25 километров с востока на запад а ширина около 15 километров с севера на юг.

На склоне Тимфи расположено одно из озер альпийского типа Драколимни.

Примечания 

Горы Греции
Пинд